Chaperon peut prendre diverses significations.

Habillement 
 Un chaperon est une sorte de capuche, pièce de vêtement jouant le rôle d'une coiffure en protégeant la tête et les épaules de celui qui le porte.
 Une pièce d'étoffe garnie d'hermine qui se fixe sur l'épaule gauche de la robe des magistrats ou d'autres membres de professions libérales comme les docteurs ou professeurs.
 Plusieurs sortes de coiffures à bourrelet.

Littérature 
 Le Petit Chaperon rouge est un conte paru pour la première fois en 1697 dans Les Contes de ma mère l'Oye de Charles Perrault, et publié plus tard dans une autre version par les Frères Grimm. L'héroïne de l'histoire est une jeune fille portant ce type de capuche.

Architecture 
 En architecture et en construction, chaperon désigne la partie supérieure d'un mur, souvent recouverte de tuiles, d'ardoises ou d'une maçonnerie afin de protéger le mur et de faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement.

Fauconnerie 
 Une petite coiffe de cuir dont on recouvre la tête et les yeux des rapaces pour les aveugler et ainsi qu'ils restent calmes et ignorants de tout ce qui se passe autour d'eux jusqu'à la chasse. Le terme est passé dans le langage courant.

Tradition sociale 
 Une personne de confiance qui accompagne un couple de jeunes non mariés lors de ses déplacements pour s'assurer qu'ils n'auront pas de relations sexuelles avant leur union officielle. Le terme provient de la fauconnerie, le chaperon empêchant toute action intempestive.

Sport 
 Un chaperon est un commissaire adjoint de la lutte contre le dopage dans les compétitions sportives (cyclistes ou autres). Il a la responsabilité de surveiller un sportif jusqu'à l'entrée du poste de contrôle antidopage.

Biologie 
 Terme dérivant du sens précédent (chaperonner, surveiller), cela désigne des protéines « assistantes » pour la maturation et/ou l'adressage. On parle de protéine chaperon.
 On peut en citer : Hsp70, mtHsp70, Bip…
 Interviennent souvent lors d'un stress.
 Le chaperon est une partie de la tête de l'insecte située en dessous du front.

Histoire 
 On connaît sous le nom de chaperon plusieurs factions populaires qui prirent pour signe de ralliement des coiffures ou chaperons de couleur particulière.

Personnalités 

 Émile Chaperon (1868-1946), peintre français, fils de Philippe ;
 Eugène Chaperon (1857-1938), peintre français, fils de Philippe, frère du précédent ;
 Jean Chaperon (1887-1969), peintre, illustrateur et caricaturiste français, fils d'Eugène ;
 Nicolas Chaperon, peintre français du  ;
 Paul-Romain Chaperon, ingénieur français du  ;
 Paul-Romain Chaperon (Libourne 1732 - 1793), aristocrate libournais, il prend le parti de la révolution en 1789, il est guillotiné en 1793 ; pastelliste célèbre, il est l'auteur du Traité de la peinture au pastel ;
 Philippe Chaperon (1823 - 1907), scénographe français.